Cohors I Classica ist die Bezeichnung mehrerer Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Cohors I Classica. Sie ist durch Militärdiplome von 80 bis 158 belegt und war in den Provinzen Germania und Germania inferior stationiert.

 Cohors I Aurelia Classica. Sie ist durch ein Diplom von 145 belegt und war in der Provinz Arabia stationiert.